John Lewis – sieć brytyjskich domów towarowych
 John Lewis – brytyjski sędzia piłkarski
 John Lewis (1889–1976) – brytyjski pastor unitariański i filozof marksistowski
 John Lewis (1912–1969) – brytyjski polityk, deputowany Izby Gmin
 John Lewis (1920–2001) – amerykański pianista jazzowy
 John Lewis (1940–2020) – amerykański kongresman, działacz na rzecz praw człowieka, jeden z organizatorów Marszu na Waszyngton